Vignancour ist der Familienname von:
 Jean-Louis Tixier-Vignancour
 Paul Vignancour